Bolesław Sidorowicz (1933-2015) − polski zapaśnik, trener i sędzia zapaśniczy
 Sławomir Sidorowicz (ur. 1942) - polski lekarz psychiatra
 Władysław Sidorowicz (1945-2014) – polski polityk, lekarz psychiatra
 Zygmunt Sidorowicz (1846-1881) – polski malarz
 Joanna Sidorowicz  – polska artystka fotograf